Eilanden
 Sibirjakov (Japanse Zee), een Russisch eiland in de Japanse Zee
 vernoemd naar de Russische scheepsman Ksenofont Sibirjakov (1834-na 1886).
 Sibirjakov (Karazee), een Russisch eiland in de Karazee
 vernoemd naar de Russische goudindustrieel en ontdekkingsreiziger Aleksandr Sibirjakov (1849-1933)
IJsbrekers
 Sibirjakov (ijsbreker) (Jääkarhu), eerst Finse en later Russische ijsbreker (1926-1975) van Nederlandse makelij
 Aleksandr Sibirjakov (ijsbreker) (Bellaventure), eerst Britse en later Russische stoomboot-ijsbreker (1908-1942), ook kortweg Sibirjakov genoemd. Doorvoer als eerste schip de Noordoostelijke Doorvaart zonder overwintering (1932). Door Duitse kruiser gezonken.